Жозе́ Николя́ Теодо́р (; ) — канадский хоккеист, вратарь.

Биография 
В Национальной хоккейной лиге выступал с 1995 года. На драфте 1994 года был выбран во втором раунде под общим 44-м номером командой «Монреаль Канадиенс». 8 марта 2006 года был обменян в «Колорадо Эвеланш». В 2008 году как неограниченно свободный агент перешёл в «Вашингтон Кэпиталз».

В 2010 году Теодор подписал однолетний контракт с «Миннесотой». Сумма контракта — 1,1 миллиона долларов.

1 июля 2011 года Жозе Теодор подписал контракт с «Флоридой». За два следующих года Теодор заработает 3 миллиона долларов.

Теодор является одним из немногих вратарей, которые забивали гол. 2 января 2001 года в матче «Монреаль Канадиенс» — «Нью-Йорк Айлендерс» при счете 3:2 в пользу «Канадцев» Жозе со своей половины поля забил в пустые ворота и увеличил счёт.

Всего в НХЛ провёл 643 матча и одержал 286 побед. В плей-офф Кубка Стэнли сыграл 56 матчей и одержал 21 победу. При этом не было ни одного плей-офф, в котором Теодор одержал бы побед больше, чем у него было поражений.
Имел кличку Threeormore, созвучную с его фамилией, потому что часто пропускал три и более шайбы за игру.

Достижения и награды 
 Билл Мастертон Трофи — 2009/10 («Вашингтон Кэпиталс»)
 Победитель Кубка мира 2004
 Харт Мемориал Трофи, 2002 («Монреаль Канадиенс»)
 Везина Трофи, 2002 («Монреаль Канадиенс»)
 Роджер Крозье Эворд, 2002 («Монреаль Канадиенс»)
 Участник матча «Всех звёзд» НХЛ (2002, 2004)
 Чемпион мира среди молодёжи: 1996
 Признан лучшим вратарём молодёжного чемпионата мира 1996 года, включён в символическую сборную турнира
 Обладатель Президентского кубка QMJHL: 1995 («Халл Олимпикс»)
 Обладатель Ги Лафлёр Трофи: 1995 («Халл Олимпикс»)
 Обладатель Кубка Ford: 1995 («Халл Олимпикс»)

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные вратари
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Игроки «Халл Олимпикс»
Игроки «Фредериктон Канадиенс»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Квебек Цитаделлс»
Игроки ХК «Юргорден»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки «Лейк Эри Монстерз»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Миннесота Уайлд»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Обладатели Харт Трофи
Обладатели Везина Трофи
Обладатели Билл Мастертон Трофи
Хоккеисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Задрафтованные ХК «Монреаль Канадиенс»